Mizuho – città del Giappone nella prefettura di Gifu
Mizuho – città del Giappone nella prefettura di Tokyo
Mizuho – portaidrovolanti della Marina Imperiale Giapponese